Храм Рождества Христова на Песка́х (Христорождественская церковь) — православный храм в Центральном районе Санкт-Петербурга. Был построен в 1781—1787 годах по проекту архитектора Петра Егорова в стиле зрелого классицизма. Снесён в 1934 году. Воссоздан в 2017—2020 годах на историческом фундаменте.

История 
Первая приходская деревянная церковь на Песках появилась в 1753 году. Церковь была освящена в честь Рождества Христова. От названия храма произошли названия десяти Рождественских (позднее переименованы в «Советские») улиц, а также Рождественской части (район города).

С ростом населения Рождественской части церковь перестала вмещать всех желающих, из-за чего в 1781 году было начато строительство большого каменного храма. Автором проекта выступил Пётр Егоров. Новая Рождественская церковь была завершена в 1787 году. Тогда же был освящён придел во имя Всех Святых, а годом позднее — придел Рождества Богородицы. Главный же Рождественский придел был освящён только в 1798 году.

Иконостасы храма были выполнены резчиками во главе с И. Ф. Дункером. Иконы для церкви были написаны Иваном Бельским, Алексеем Антроповым и Иваном Танковым. Настенную живопись создали Ф. Д. Данилов и А. Щербаков. Однако в 1850 году внутренняя планировка храма была значительно переделана. Фёдор Солнцев выполнил проекты новых иконостасов, а Пётр Титов стал автором новой росписи стен.

В 1886—1887 годы по проекту архитектора Ивана Ропета был произведён капитальный ремонт сооружения, к церкви были пристроены ризница и притвор. При церкви существовало благотворительное Христорождественское братство.

Воссоздание 
В 2010-е годы началась дискуссия о воссоздании церкви. Проект был согласован с КГИОП и утверждён всеми инстанциями.

В 2012 году сквер был огорожен забором, начались археологические раскопки фундамента храма. В конце 2014 года было получено разрешение на строительство храма на прежнем месте. 8 мая 2015 года был освящён поклонный крест. 17 февраля 2018 года епископ Кронштадтский Назарий (Лавриненко) совершил чин освящения закладного камня храма.

1 июня 2019 года подняты кресты на купола воссоздаваемой церкви, ознаменовав, что здание стало храмом. На церемонии присутствовал епископ Кронштадтский Назарий, викарий Санкт-Петербургской епархии.

Официально завершение строительства воссозданного храма и ввод здания в эксплуатацию состоялись в июле 2020 года.

Архитектура 
По объёмно-пространственному решению Рождественская церковь напоминает Троицкий собор Александро-Невской лавры. Он увенчан большим куполом. Западный фасад подчёркивается двумя симметричными башнями, в одной из которых находится звонница. Сверху башен располагаются два утончённых шпиля, увенчанных золотыми крестами. Портал храма решён в виде массивного ионического портика с фронтоном, причём при постройке у фронтона были колонны, которые во 2-й пол. XIX века были заменены пилястрами. Воссозданный храм повторяет архитектуру своего предшественника, за исключением некоторых отличий: в северной колокольной башне вместо лестницы устроен лифт, а стилистика иконостаса и западного фасада храма относится к разным историческим периодам, в нынешних формах они ранее не существовали одновременно.

Примечания

Литература 
 Длужневская Г. В. Утраченные храмы Петербурга. — СПб.: Издательский дом «Литера», 2003.
 Корольков А. И. Христорождественская церковь в С.-Петербурге на Песках. — СПб., 1898.
 Кузнецова Э. Ф. Архитектор Пётр Егоров. — Чебоксары, 1984.
 Маслов В. М. Краткое описание Христорождественской церкви на Песках. — СПб., 1887.
 
 Мельков А. С., Шкаровский М. В. Храм Рождества Христова на Песках: страницы истории [А. С. Мельков (главы 1-3); М. В. Шкаровский (главы 4-6)]. — Смоленск : Историко-литературный журнал «Странникъ», 2021. — 248 с. ил. ISBN 978-5-907315-13-6.

Ссылки 
 Церковь Рождества Христова на Песках на сайте «Энциклопедия Санкт-Петербурга»
 на сайте Глобус митрополии
 Воссоздание Храма

Рождества Христова на Песках
Рождества на Песках
Санкт-Петербург Рождества Христова на Песках
Храмы, построенные в 1787 году в России
Храмы, снесённые в 1934 году
Санкт-Петербург
Здания и сооружения, заложенные в 2017 году
Храмы, построенные в 2020 году в России
2020 год в Санкт-Петербурге